Лелег может означать:
 Лелег — персонаж древнегреческой мифологии.
 Лелег — представитель одной из древних народностей.